Kubovo (en ) est une municipalité rurale du raïon de Poudoj en République de Carélie.

Géographie 
Kubovo est situé le long de la rivière Vodla à 48 kilomètres au nord-est de Poudoj.

La municipalité de Kubovo a une superficie de .
 
Kubovo est bordée au sud par Krivtsy du raïon de Poudoj, au sud-ouest par Poudoj, à l'ouest par Avdeyevo et au nord par Kuganavolok et à l'est par l'oblast d'Arkhangelsk.

Kuganavolok est arrosé par la rivière Vodla.
Ses lacs principaux sont Bolšoje Šardozero, Rogozero, Kedozero, Nigozero, Leibuška, Livozero, Salmozero et Sjargozero.

Démographie 
Recensements (*) ou estimations de la population

Bibliographie

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Village dans la république de Carélie
Raïon de Poudoj